Příjmení Cobb nosí více významných osobností:

 George L. Cobb (1886–1942) – americký hudební skladatel
 Jimmy Cobb (1929–2020) – americký jazzový bubeník
 Rufus W. Cobb (1829–1913) – americký politik
 Ty Cobb (1886–1961) – americký baseballista

Externí odkazy